HMS Bristol je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bristol (1653) 
 HMS Bristol (1711) 
 HMS Bristol (1775) 
 HMS Bristol (1861) 
 HMS Bristol (1910) 
 HMS Bristol (D23)

Bristol